Southworth ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Sands Southworth (1811–1894), US-amerikanischer Fotograf
 E. D. E. N. Southworth (1819–1899), amerikanische Schriftstellerin
 George C. Southworth (1890–1972), US-amerikanischer Hochfrequenztechniker
 Jack Southworth (John Southworth; 1866–1956), englischer Fußballspieler